De Tsjechische voetbalclub FK Mladá Boleslav speelt sinds 2006 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Europese duels 

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Mladá Boleslav

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 22.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjechië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Resultaten

Aantal

Clubs waar FK Mladá Boleslav tegen speelde 

Mlada Boleslav, FK
FK Mladá Boleslav